Zkratka ČEA může mít následující významy:

 Česká energetická agentura – příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu
 Česká evangelikální aliance – sdružení integrující evangelikální církve, organizace a skupiny působící v ČR

Podobné 
 ĈEA – esperantská zkratka pro Český esperantský svaz 

Zkratky